Clonopsis är ett släkte av insekter. Clonopsis ingår i familjen Bacillidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spökskräckor
Clonopsis